2006 Голяма награда на САЩ е 32-рото за Голямата награда на САЩ и десети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 2 юли 2006 година на пистата Индианаполис, Индиана, САЩ.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ